Росс, Дональд (1922—2014) — британский кардиохирург.
 Росс, Дональд Кирби (1910—1992) — офицер ВМС США, кавалер Медали Почёта.